Carl Eberle ist der Name folgender Personen:
* Carl Eberle (Politiker) (1879–1964), deutscher Politiker (Zentrum), Bürgermeister von Waldkirch
 Carl-Eugen Eberle (* 1946), deutscher Jurist und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Karl Eberle (1869–1950), deutscher Politiker (SPD)